Гран-при Великобритании 1988 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире, Великобритания. Соревнования состоялись 10 июля 1988 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании